One for All kan vara:

One for All (Peter Criss-album)
One for All (The Real Group-album)